DTA steht für:
 Datentechnischer Assistent
 Datenträgeraustauschverfahren im bargeldlosen Zahlungsverkehr
 Deutsches Tagebucharchiv, Einrichtung zur Sammlung und Archivierung privater Lebenszeugnisse
 Deutsches Tanzabzeichen, Medaillen die nach erfolgreichem Abschließen eines Tanzkurses und einem Abschlusstest vergeben werden
 Deutsches Textarchiv, Korpus der neuhochdeutschen Sprache
 Differenz-Thermoanalyse, Verfahren zur Materialprüfung
 Digitales Testfeld Autobahn, ein Labor unter Idealbedingungen für automatisiertes Fahren
 Divisão dos Transportes Aéreos de Angola, ehemalige portugiesische Fluggesellschaft nach ICAO-Code
 DTA of Namibia, ehemals Demokratische Turnhallenallianz, eine politische Partei in der Republik Namibia, heute Popular Democratic Movement
 Dynamisch-transaktionaler Ansatz, eine kommunikationswissenschaftliche Theorie
 TAAG Angola Airlines, eine angolanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Death Thought Accessibility, ein Begriff aus der Terror-Management-Theorie

DtA steht für:
 Deutsche Ausgleichsbank, deutsche Anstalt des öffentlichen Rechts

dTa! steht für:
 DownThemAll!, Download-Manager für Mozilla Firefox

dta steht für:
 Dagur (Sprache) (ISO-639-3-Code), mongolische Sprache der Daguren

Abkürzung